Le pays du Haut Val de Meuse est un pays administratif qui englobe la haute vallée de la Meuse dans le sud-est du département de la Meuse, en région Grand-Est, plus précisément dans la région historique et culturelle de Lorraine.

Au  le Pays Haut Val de Meuse regroupait 58 communes sur 718 km² et . Son siège est à Void-Vacon.

Une réflexion sur l'organisation du département en pays s'engage en 1999 à l'initiative du préfet et du président du conseil général entre les élus des structures intercommunales des cantons de Commercy, Void et Vaucouleurs. Un projet de territoire et un programme d’actions pluri-annuel sont élaborés en 2003. La charte constituant le pays est approuvée en , l'arrêté de périmètre datant du .

Membres 
Intercommunalités membres:
Communauté de communes du Val des Couleurs (créée en 2000, siège : Vaucouleurs)
Communauté de communes du Pays de Commercy (créée en 1998, siège : Commercy)
Communauté de communes du canton de Void  	  
SiVom des sources de l'Aire, siège : Nançois-le-Grand

Communes membres :

Rôles

Notes et références

Liens externes 
 étude INSEE en ligne

Pays de la Meuse